Anais ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Anais (Charente)
 Anais (Charente-Maritime)

Anais ist der Name einer portugiesischen Gemeinde:
 Anais (Ponte de Lima)

Anais ist ein weiblicher Vorname:
 Anais von Brienne (~1205–nach 1230), französische Mätresse
 Anais Granofsky (* 1973), kanadische Schauspielerin und Filmemacherin

 Für den weiblichen Vornamen siehe insbesondere Anaïs.

Anais ist eine Kartoffelsorte:
 Anais (Kartoffel)